Il doppio dell'Open EuroEnergie de Quimper 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

James Cerretani e Adil Shamasdin erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Pierre-Hugues Herbert e Maxime Teixeira hanno battuto in finale Dustin Brown e Jonathan Marray 7–6(5), 6–4.

Teste di serie

  Dustin Brown /  Jonathan Marray (finale)
  Jamie Delgado /  Ken Skupski (semifinali)

  Jordan Kerr /  Travis Parrott (quarti di finale)
  Olivier Charroin /  Purav Raja (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Open EuroEnergie de Quimper 2012